O Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ) é uma Organização Militar da Marinha do Brasil.

Foi criado com o nome de "Depósito de Combustíveis do Rio de Janeiro", pelo Decreto n° 37.222 de 27 de abril de 1955 e instalado nas dependências da antiga Base de Combustíveis Líquidos da Marinha, que já existia desde 1937.

Localizado no bairro da Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro, tem a função de prover o armazenamento e o fornecimento de combustíveis aos navios, aeronaves, veículos e instalações terrestres da Marinha brasileira.

Lema
"Altiora Semper Petens" que, em latim, significa: buscando patamares sempre mais elevados.

Marinha do Brasil